Сюльский — фамилия:

 Сюльский, Семён Иванович (1911—?) ― участник Великой Отечественной войны.
 Сюльский, Семён Семёнович (1908—1952) — советский государственный деятель.